Apical puede referirse a:

 El ápice; en los vegetales, el extremo superior (o punta) de cualquier órgano externo (por ejemplo, de la hoja); en los antozoos, la parte superior del cuerpo, dónde se ubica la boca del animal.
 La consonante apical, el sonido de una letra consonante que se produce obstruyendo el paso del aire mediante el ápice de la lengua (es decir, mediante la punta de la lengua).

Enlaces externos